mitologia
 Hydra (Hydra lernejska) – w mitologii greckiej potwór, córka Tyfona

 zoologia
 Hydra (stułbia, hydra) – rodzaj stułbiopławów z rodziny Hydridae
 Hydra convallaria – wirczyk konwaliowaty, gatunek pierwotniaka

 astronomia
 Hydra – gwiazdozbiór równikowy
 Hydra – księżyc Plutona

 geografia
 Hydra – grecka wyspa na Morzu Egejskim
 Hydra – gmina w Grecji
 Hydra – główne miasto na wyspie Hydra

 informatyka
 Hydra – technologia opracowana na potrzeby języka Delphi, umożliwiająca łączenie .NET z Win32

 muzyka
 Hydra – album zespołu Within Temptation
 Hydra – album grupy muzycznej Toto
 Hydra – album grupy muzycznej Otep
 Hydra – potoczne określenie wytwórni płytowej Hydra Head Records

 technika wojskowa
 USS „Hydra” – nazwa okrętów US Navy
 Hydra – grecki okręt pancerny typu Hydra
 Ydra (Hydra) – grecki niszczyciel
 Hydra 70 – amerykański pocisk rakietowy

Zobacz też